Franz Pfleger ist der Name folgender Personen:

* Franz Pfleger (Maler) († 1730), deutscher Maler 
 Franz Pfleger (Jurist) (1915–2007), deutscher Jurist und Volkswirt
 Franz Pfleger (Fußballspieler) (* 1961), österreichischer Fußballspieler 
 Franz Joseph Pfleger (1872–1964), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (BVP, Zentrum, CSU), MdR, siehe Joseph Pfleger (Politiker, 1872)